Палестинский фунт — денежная единица:
 британской подмандатной территории Палестина выпускавшаяся Валютным советом Палестины в 1927—1948 годах — см. «Палестинский фунт подмандатной территории Палестина»;
 Государства Израиль выпускавшаяся Англо-Палестинским банком в 1948—1952 годах — см. «Палестинский фунт Государства Израиль».